GBG est un code qui peut signifier :
 Guernesey, dans la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques ;
 , un aéroport public situé à 5 km à l'ouest du quartier central des affaires de Galesburg, dans l'Illinois, aux États-Unis.

GBG est un sigle qui peut signifier :
 , une société spécialisée dans la gestion de l'identité basée à Chester, en Angleterre.

Code IATA des aéroports